Чемпионат Республики Корея по футболу 2022 (, ) — 19-й сезон с момента основания Супер-лиги Китая. Титульным спонсором Супер-лиги является страховая компания Hana Bank.

Действующий чемпион — .

Регламент

Общие сведения 
12 клубов-участников сыграют традиционный двухкруговой турнир из 33 туров (каждая команда проведёт по два матча с каждой из остальных команд — дома и в гостях). Команды, набравшие наибольшее количество очков, будут представлять Южная Корея в азиатских кубках сезона 2022 года, а команды, занявшие два последних, 12-е места, покинут Супер-лигу.

Участие лучших команд в Лиге чемпионов АФК 
В розыгрыше Лиги чемпионов АФК 2022 Южная Корея будут представлять 4 клуба: чемпион Южной Кореи и обладатель Кубка Южной Корейской футбольной ассоциации 2022 квалифицируются непосредственно в групповой этап Лиги чемпионов, а клубы, занявшие 2-е и 3-е места в турнирной таблице, будут стартовать с раунда плей-офф. В случае, если Кубок ФА выиграет команда из первой тройки чемпионата 2021, то в ЛЧ АФК 2022 Южная Корея будет представлять клуб, занявший в чемпионате 4-е место.

Изменения в составе Суперлиги 
Клубы, получившие повышение в классе из К лига 2, сезон 2021 года
 Кимчхон Санму

Клубы, потерявшие право выступать в Суперлиге и отправленные в К лига 2, сезон 2022 года
 Кванджу

Клубы-участники

Стадионы 
 Основные стадионы, используемые в Кей-лиге 1:

Турнирная таблица 

ПРОЧИТАЙ СЛЕДУЮЩЕЕ ПЕРЕД ПРАВКОЙ: пожалуйста, не забывайте обновлять дату ().ПОСЛЕ ПРАВКИ: Страницы с шаблоном могут быть обновлены не сразу, как обновить страницу описано в статье ВП:КЭШ.

Шаблоны сезонов футбольных чемпионатов

Результаты матчей

1-22 тур

23-33 тур

34-38 тур

Финал А

Финал B

Потуровая турнирная таблица

1-33 тур

34-38 тур

Финал А

Финал B

Переходные (стыковые) матчи K Лига 1 — K Лига 2 
По окончании сезона 10-я и 11-я команды РПЛ играют переходные (стыковые) матчи с 3-4-5-й и 2-й командами K Лига 2 соответственно за сохранение места в K Лиге 1. Впервые в K Лига 1 во всех 4 стыковых матчах будет использована система видеопомощи арбитрам VAR.

Участники 
 K Лига 1
 Сувон Самсунг Блюуингз
 Кимчхон Санму
 K Лига 2
 Тэджон Хана Ситизен
 ФК Анян (3-5 место команда)

 Плей-офф 1

 Плей-офф 2

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт К-лиги 1 

2022
Спорт в Республике Корея в 2022 году
Южная Корея